Seigel ist der Familienname folgender Personen:

 Max Seigel (* um 1979), US-amerikanischer Jazzmusiker (Bassposaune, Tuba, Arrangement, Arrangement, Komposition) des Modern Jazz
 Rudolf Seigel (* 1932), deutscher Historiker und Archivar